At the Opera House () — альбом американской джазовой певицы Эллы Фицджеральд, записанный на концертах в рамках цикла «Джаз в филармонии» (), организованного Норманом Гранцом. Альбом включает 2 джем-сейшна певицы и сессионных музыкантов, которые были проведены 29 сентября и 7 октября 1957 года в Оперном театре Чикаго и «Шрайн-Аудиториум» Лос-Анджелеса соответственно. Пластинка была выпущена на лейбле Verve Records под студийным номером MGV-8264.

Отзывы 
В своем отзыве на портале Allmusic, музыкальный критик Скотт Янов написал об альбоме: «... этот альбом я бы рекомендовал в основном её самым большим поклонникам. Тем не менее, музыка замечательная, есть разные варианты между разными версиями, а её голос был на высоте».

Список композиций

Участники записи 
 Элла Фицджеральд — вокал.
 Оскар Питерсон — фортепиано.
 Херб Эллис — гитара.
 Рэй Браун — контрабас.
 Джо Джонс — барабаны.
 Конни Кей — барабаны.
 Рой Элдридж — труба.
 Джей Джей Джонсон — тромбон.
 Сонни Стит — альт-саксофон.
 Лестер Янг — тенор-саксофон.
 Иллинойс Джекет — тенор-саксофон.
 Коулмен Хоукинс — тенор-саксофон.
 Стэн Гетц — тенор-саксофон.
 Флип Филлипс — тенор-саксофон.

Примечания 

Альбомы Эллы Фицджеральд
Альбомы на английском языке
Концертные альбомы 1958 года
Альбомы Verve Records